Esses objetos do Sistema Solar eram os mais afastados do Sol. Os objetos foram classificados por sua distância heliocêntrica aproximada do Sol, não pelo maior apside calculado em sua órbita.

A lista muda com o tempo porque os objetos estão se movendo. Alguns objetos são de entrada e outros são de saída. Seria difícil detectar cometas de longa distância se não fossem seus comas, que se tornam visíveis quando aquecidos pelo Sol.

As distâncias são medidas em unidade astronômica (UA, distância Sol-Terra). As distâncias não são o mínimo (periélio) ou o máximo (afélio) que pode ser alcançado por esses objetos no futuro.

Lista

2018

2015

Ver também
 Lista de objetos transnetunianos

Listas de objetos do Sistema Solar